Pokróvskoie (Tiumén), localitat de la província de Tiumén, a Rússia
 Pokróvskoie (Mordòvia), localitat de la república de Mordòvia, a Rússia
 Pokróvskoie (Tula), localitat de la província de Tula, a Rússia
 Pokróvskoie (Daguestan), localitat de la república del Daguestan, a Rússia